zero – liczba całkowita
 cyfra zero
 zero bezwzględne – najniższa możliwa temperatura termodynamiczna
 Zero – jedna z nazw Mitsubishi A6M Reisen japońskiego samolotu myśliwskiego
 Zero – brytyjski sterowiec
 Zero – polski film fabularny
 Zero – japoński magazyn o mandze

 Muzyka
 Zero – zespół muzyczny
 ZERO – singel zespołu B'z
 Zero – singel zespołu Yeah Yeah Yeahs
 Zero – singel zespołu Imagine Dragons
 Zero – singel Mahmooda
 Zero (odkochaj nas) – piosenka Renaty Przemyk z albumu Andergrant